Adnalı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Adnalı – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian